Naujamiestis kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Naujamiestis (Panevėžys), ort i Panevėžys län, 
 Naujamiestis, Vilnius, förstad till Vilnius, 

Robotskapade Litauenförgreningar